Heterostigma är ett släkte av sjöpungar som beskrevs av Ärnbäck-Christie-Linde 1924. Heterostigma ingår i familjen lädermantlade sjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Lädermantlade sjöpungar
Heterostigma